CD Baskonia ist ein spanischer Fußballverein aus der baskischen Kleinstadt Basauri. Der 1913 gegründete Klub spielt seit der Saison 2021/22 in der Tercera División RFEF, Gruppe 4. Mitte der 1950er Jahre spielte der Verein mehrere Jahre in der Segunda División, aktuell fungiert der Klub als 2. Ausbildungsmannschaft von Athletic Bilbao. So wechseln die Jugendspieler von Athletic in der Regel zunächst für ein bis zwei Saisons zu Baskonia, bevor sie in der Primera División RFEF für Athletic B spielen dürfen.

Geschichte

Eigenständiger Verein 
In der baskischen Stadt Basauri wurde der Club Deportivo Baskonia im Jahre 1913 gegründet. Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts aus einem kleinen Bauerndorf eine Industriestadt mit 50.000 Einwohnern entstand bekam auch der CD Baskonia auftrieb. Mitte der 1950er Jahre konnte der Verein sechs Jahre in Folge in der Segunda División spielen. Der Begriff Baskonia leitet sich vom Wort "Vasconia" ab, welches die lateinische Bezeichnung für das heutige Baskenland wiedergibt. Die Basken benutzen seit einigen Jahren die Bezeichnung "Baskonia", obwohl der Verein offiziell weiterhin "Basconia" heißt und eine Namensänderung bisher nicht stattfand.

Kooperation mit Athletic Bilbao 
Im Juni 1997 schloss CD Baskonia eine Vereinbarung mit Athletic Bilbao, so dass der Verein seitdem als zweite Ausbildungsmannschaft von Athletic fungiert. Die Jugendspieler zwischen 18 und 21 spielen zunächst bei Baskonia, ehe sie zu Athletic B wechseln. Obwohl der Verein 2005/2006 die Aufstiegsplätze erreichte konnte er bei den Play-Offs nicht antreten, da Athletic B in der Segunda División B blieb und nicht zwei Mannschaften eines Vereins in der gleichen Liga spielen dürfen.

Kader 2022/23 
Stand: 10. Januar 2023

Trainerstab der Saison 2022/23

Stadion 
CD Baskonia spielt im Estadio de Lopez Cortázar, welches eine Kapazität von 8.500 Zuschauern hat.

Statistik

Clubdaten 
 Spielzeiten Liga 1: 0
 Spielzeiten Liga 2: 6
 Spielzeiten Liga 3: 8
 Spielzeiten Liga 4: 52
 Spielzeiten Liga 5: 2
 Bester Platz Liga 2: 8. (1958/59)
 Schlechtester Platz Liga 2: 30. (1962/63)

Erfolge 
 Aufstieg in Segunda División: 1956–57
 Meister Tercera División (4): 1957, 1985, 1998, 2003

Trainer 
   Javier Clemente (1976–1978)

Spieler

Einzelnachweise 

Baskonia
Gegründet 1913
Sport (Basauri)